

Кечово — село, Малопургинський район, Удмуртія

Кечово — село, округ Рожнява, Кошицький край